Tankovszki András (Beregszász, 1986. június 3. –) magyar üzletember. Kárpátaljai magyar családból származik, két testvére van. 2003 óta él Magyarországon. Több sikeres vállalkozás ügyvezető igazgatója. 

Art Themal Travel Kft.  (2011. március - ) Hajdúszoboszló, Magyarország

Ügyvezető igazgató

Black Star Travel Kft. (2017. november - ) Hajdúszoboszló, Magyarország

Ügyvezető igazgató

Két utazási irodát vezet Hajdúszoboszlón, az egyik elsősorban orosz-ukrán beutaztatással,  a másik pedig  magyarok kiutaztatásával, illetve utazásközvetítéssel foglalkozik. Cégeivel rengeteg karitatív tevékenységet folytat.

Az Euro Iskola Egyesület alapítója (adószám: 18789177-1-09). Az egyesület célkitűzése: oktatási és kutatási tevékenység támogatása, fenntartható nemzetközi környezet megőrzése, civil és kulturális együttműködés fellendítése (egyesületi munka főleg Visegrádi Együttműködés tagállamain belül). 

Kiválóan beszél magyar mellett ukránul, oroszul, valamint angolul, lengyelül középfokú szinten.

Alexey Ignashov személyi asszisztense volt 2015. augusztusában a Venum Victory World Series-en és 2017. novemberében a TEK Gálán. 

2010. januárjában megrendezett UEFA Futsal Európa Bajnokságon a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felkérése alapján szinkrontolmács volt angol, orosz, ukrán és magyar nyelvek között. 

Aquacentrum Panzió  (2008. november - 2016. december)

Tulajdonos

Tanulmányai 
Ungvári Nemzeti Egyetem ( 2015. szeptember - 2017. június ) Ungvár, Ukrajna

- Jogi kar, Nemzetközi jogász szak

- Szakirány: Nemzetközi és európai uniós jog

Ukrán Nemzetvédelmi Akadémia (2012. szeptember - 2015. június) Kijev, Ukrajna

- Specializáció: Nemzetközi jog

A politikában 
Aktívan részt vesz Hajdú-Bihar megye turisztikai fejlődésében. Kiemelt szerepet vállal kétoldali kapcsolatok kiépítésében. Nevéhez fűződik Beregszász - Hajdúszoboszló találkozó megszervezése is, ahol a két város polgármestere folyatott érdemi tárgyalásokat.
A 2014. április 6-ai országgyűlési választásokon indult képviselőjelöltjeként Hajdú-Bihar megye 1. számú választókörzetében.

Interjúk, cikkek 
 Hajdú Portré - ismert arcok, vállalkozók, a közélet alakítói - YouTube interjú, 2011. november 21.

Források

1986-ban született személyek
Magyarországi politikusok
Beregszásziak
Élő személyek